Desa Sukosewu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukosewu (administrativ by i Indonesien, lat -7,25, long 111,92), Jawa Timur, 
 Desa Sukosewu (administrativ by i Indonesien, lat -8,04, long 112,29), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar